Il singolare del Japan Open Tennis Championships 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Kimiko Date era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 7–5, 6–0 Amy Frazier.

Teste di serie

  Kimiko Date (campionessa)
  Sabine Appelmans (semifinali)
  Naoko Sawamatsu (semifinali)
  Amy Frazier (finale)

 Patty Fendick (quarti di finale) 
 Yayuk Basuki (primo turno) 
 Mana Endō (primo turno) 
 Wang Shi-ting (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 1994